MS Nautica es un crucero de la clase R operado por Oceania Cruises, perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Fue construido en 2000 por el astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia, para Renaissance Cruises como MS R Five. Entre 2002 y 2004 navegó para Pullmantur Cruises antes de entrar en servicio con sus actuales propietarios en 2005.

El 30 de noviembre de 2008, mientras navegaba por el golfo de Adén, el Nautica fue atacado por piratas somalíes, pero pudo escapar sin lesionar a los pasajeros ni a la tripulación.

El 20 de septiembre de 2018, durante la tormenta Ali , el Nautica se soltó de sus amarres en Greenock, Escocia, en el punto álgido de la tempestad, dejando varados a los turistas.

Referencias 

Cruceros Norwegian Cruise Line
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 2000